Niemcy:
 Klaffenbach – dzielnica Chemnitz
 Klaffenbach – rzeka, dopływ Izary

Osoby:
 Günther Klaffenbach – niemiecki epigrafik